Geroldinger steht für:

 Geroldonen, fränkisch-alamannische Adelsfamilie zur Zeit der Karolinger 
 Geroldinger (Apfelsorte), eine Apfelsorte, die in der Landgüterverordnung Capitulare de villis vel curtis imperii erwähnt wird

Geroldinger ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Geroldinger (* 1980), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Karl Geroldinger (* 1960), österreichischer Trompeter, Dirigent und Orchesterleiter